Појам Пичинча може да се односи на:
 Покрајина Пичинча,
 Пичинча (вулкан),